LTH je lahko:

 LTH, bivše slovensko podjetje bele tehnike
 LTH Castings, slovensko podjetje
 LTH Castings, slovenski košarkarski klub
 Luteinizirajoči hormon